«Фанданго» — американский кинофильм Кевина Рейнольдса 1985 года.

Сюжет 
Пять закадычных друзей, окончивших колледж, получают повестки с требованием явиться на призывной пункт, отправляются в последнее путешествие перед тем, как их заберут в армию и отправят воевать во Вьетнам. Двое из них расторгают помолвку, решая, что так будет лучше. Они едут через Техас, чтобы напоследок раскопать закопанную бутылку Dom Pérignon, которую закопали в дни, когда гуляли вместе и обещали раскопать в момент, когда в жизни произойдет нечто исключительное. По пути они подбирают девушек, пытаются спрыгнуть с парашютом, прицепиться к поезду, чтобы тот тащил их сломавшуюся машину. Некоторые из них в конце путешествия решат уехать в Канаду, чтобы избежать армии, некоторые решат вернуться и исполнить свой долг. Организовав другу празднование свадьбы в незнакомом городе, они расстаются.

В ролях 

 Кевин Костнер — Гарднер Барнс
 Джадд Нельсон — Фил Хикс
 Сэм Робардс — Кеннет Ваггенер
 Чак Буш — Дорман
 Элизабет Дэйли — Джуди
 Сьюзи Эмис — Дебби
 Гленн Хидли — Трелис

Ссылки 
 
 https://100filmsinayear.wordpress.com/2017/11/15/fandango-1985/
 http://www.efilmcritic.com/review.php?movie=6872
 http://www.movie-gurus.com/content/reviews/f/1338/index.html

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1985 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Warner Bros.
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри
Фильмы о студенческих братствах и объединениях
Исторические фильмы о 1970-х годах